Achacjusz z Melitene (zm. ok. 251)
 Achacjusz z Melitene (zm. ok. 438)